L'European Shield 2004-05 (; ), per motivi di sponsorizzazione nota anche come Parker Pen Shield 2004-05, fu la 3ª e ultima edizione dell'European Shield, competizione per club di rugby a 15 organizzata da European Rugby Cup come terzo torneo in ordine di rango dopo Heineken Cup e Challenge Cup.

La competizione si svolse dal 4 dicembre 2004 al 21 maggio 2005 tra 15 formazioni provenienti da 6 federazioni (, , Italia, ,  e ), ovvero 13 delle 14 eliminate al primo turno di qualificazione della Challenge Cup 2004-05 (l'altra portoghese  di Coimbra rinunciò a partecipare alla competizione) più due rappresentanti dalla Spagna, una dal Portogallo e una dalla Romania.

Il trofeo si tenne a eliminazione diretta e nella finale, disputatasi a Oxford, la francese  batté 23-10 l'inglese .

Dopo tale edizione l'European Challenge Cup tornò alla formula a gironi e l'European Shield fu abbandonata.

Formula 
Il torneo si svolse completamente a eliminazione diretta a doppio turno, esclusa la finale che si tenne in gara unica.
Il quadro delle 16 partecipanti fu così composto:
 le 12 peggiori perdenti al primo turno di qualificazione della Challenge Cup 2004-05;
 2 squadre provenienti dalla ;
 una squadra ciascuna da  e .

Successivamente l', proveniente dal primo turno di Challenge Cup, rinunciò alla partecipazione a sorteggio avvenuto e quindi il , ad essa accoppiato, passò direttamente ai quarti di finale.

In tutte le fasi del torneo in gara doppia, il criterio principale ai fini del passaggio del turno fu il punteggio combinato tra i due incontri e, a seguire, il conteggio delle mete marcate da ciascuna squadra nel doppio confronto.

La finale si tenne al Kassam Stadium di Oxford.

Squadre partecipanti 

:
 
 
:
 
 

Italia:
 
 
 
 
 
 

:
 
 
:
 
:

Incontri a eliminazione

Finale

Note

Voci correlate 
 European Challenge Cup 2004-2005